Baillot ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Baillot (* 1976), französische Germanistin
 Henri Baillot (1924–2000), französischer Fußballspieler
 J. Baillot (1899–??), französischer Ringer
 Pierre Baillot (1771–1842), französischer Violinist und Komponist

Siehe auch:
 Baillod
 Baillaud